Mega-, prefix del Sistema Internacional
 Mega o megabyte, quantitat de dades informàtiques És un múltiple del byte, que equival a 106 B (un milió de bytes)
 Mega (lloc web), lloc web d'emmagatzematge d'arxius
 Mega (canal de televisió d'Espanya), cadena de televisió espanyol propietat d'Atresmedia
 Mega (canal de televisió de Xile), canal de televisió xilè
 Mega Channel, cadena de televisió grega